Ніколаєво — присілок, Бабушкінський район, Вологодська область
 Ніколаєво — присілок, Білозерський район, Вологодська область
 Ніколаєво — село, Касимовський район, Рязанська область
 Ніколаєво — село, Нагорський район, Кіровська область
 Ніколаєво — присілок, Невельський район, Псковська область
 Ніколаєво — село, Плюсський район, Псковська область
 Ніколаєво — присілок, Совєтський район, Курська область
 Ніколаєво — село, Сухиницький район Калузька область
 Ніколаєво — село, Фальонський район, Кіровська область
 Ніколаєво — село, Юсьвинський район, Пермський край

Див. також 
 Миколаєве (значення)
 Міколаєво
 Николаєво (значення)